Kraljica je lahko:
 kraljica je vladarski naslov,
 kraljica je figura v šahu,
 kraljica je figura pri kartah.